Le patronyme néerlandais Beekman renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du néerlandais beek, ruisseau, man, homme).

Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

Le nom peut se décliner avec un génitif -s qui indique une filiation : Beekmans, Beeckmans.

Il peut se décliner de différentes manières. La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

 Isaac Beeckman, mathématicien, physicien, médecin et philosophe néerlandais.
 Jeanne Beeckman, veuve d'Émile Vandervelde, médecin et femme politique belge.
 Théophile Beeckman, coureur cycliste belge.
 Guillaume de Beeckman, bourgmestre de Liège.
 Rue Beeckman, voie de la ville de Liège.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand